Ме́рчин Но́вак-Не́хорньский, настоящая фамилия — Нойман (, ; 13 июня 1900 года, деревня Нехорнь около Будишина, Саксония, Германия — 6 июля 1990 года, Нехорнь, Германия) — лужицкий писатель, журналист и художник.

Биография 

Родился 13 июля 1900 года в лужицкой деревне Нехорнь (Нехерн). Окончил среднюю школу в деревне Ворцын (Вуршен), после чего обучался живописи. В 1919 году в Гёрлице была организована его первая художественная выставка. С 1920 года обучался в Лейпциге в Высшей школе графики и изобразительных искусств. С 1921 года по 1923 год обучался в дрезденской Высшей школе изобразительных искусств. Во время обучения занимался художественной реконструкцией славянской мифологии. С 1923 года обучался в Праге, с 1927 года по 1929 года — в варшавской Академии изящных искусств.

После окончания обучения возвратился в Будишин, где с 1929 года стал редактором лужицкой газеты «Serbske Nowiny». В 1933 году после прихода к власти нацистов оставил работу в редакции газеты «Serbske Nowiny». Участвовал во Второй мировой войне. После окончания войны возвратился из американского плена и стал работать с 1947 года в редакции газеты «Nowa doba» (позднее этой газете было возвращено довоенное наименование «Serbske Nowiny»). С 1950 года по 1969 год был главным редактором литературного лужицкого журнала «Rozhlad». Был членом одной из комиссий союзного управления «Домовины».

В 1958 году изменил немецкую фамилию Нейман на аналогичную лужицкую версию Новак, добавив себе псевдоним Нехорньский от наименования родной деревни Нехорнь.

В 1969 году вышел на пенсию и стал заниматься живописью и писательской деятельностью, проживая в родной деревне Нехорнь. В 1974 году участвовал вместе с лужицкими художниками Евой Воршой Ланзиной и Яном Буком на VII съезде Общества художников ГДР в Карл-Маркс-Штадте.

Скончался 6 июля 1990 года в родной деревне Нехорнь.

Сочинения 
 Ruskie byliny, Praha, 1927;
 Po serbskich pućach, Budyšín, 1936,
 Wusaty Krjepjel a druhe bajki, Budyšín, 1950;
 Wuknimy dolnoserbski. Krótki kurs delnjoserbšćiny za hornjołužiskich Serbow, Budyšín, 1952;
 Zapiski Bobaka, Budyšín, 1952;
 Serbski Wšudźebył, Budyšín, 1954;
 Mišter Krabat , Budyšín, 1954;
 Kołowokoło Błotow, Budyšín, 1957;
 Bołharske podlěćo, Budyšín, 1958;
 Wot wčerawša na jutřiše, Budyšín, 1960;
 Molerjo, spěwarjo, podróżnicy, Budyšín, 1961;
 Pod Pamirom a za Kaukazom, Budyšín, 1961;
 Baćon a žaby a druhe bajki, Budyšín, 1967.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» — дважды;
 Орден «Звезда дружбы народов»;
 Национальная премия ГДР;
 Лауреат литературная премия организации «Домовины»;
 Лауреат премии имени Якуба Чишинского (1959);

Память 
 В деревне Нехорнь действует музей, посвящённый Мерчину Новак-Нехорньскому.

Примечания

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 139, 145—147, 158, 160, 166—167, ISBN 5-7576-0063-2
 Лаптева, Л. П., Мерчин Новак-Нехорньский: видный деятель серболужицкой культурной и национальной жизни [Текст] / Л. П. Лаптева // Славяноведение. — 2001. — N 1. — С. . 86-87
 Wubrane spisy, zwjazk 1 (pućowanske wobrazy). Bautzen 2000, ISBN 3-7420-1822-1
 Wubrane spisy, zwjazk 2 (bajki). Bautzen 2000, ISBN 3-7420-1824-8
 Helmut Kaltšmit: Leksikon awtorow serbskich knihow 1945—1978. Bautzen 1979
 Dietrich Scholze: Martin Nowak-Neumann (1900—1990), Sächsische Biografie. Herausgegeben vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, bearb. vonMartina Schattkowsky.

Ссылки 
 Библиография
 Биография

Лужицкие художники
Лужицкие журналисты
Лауреаты премии имени Якуба Чишинского
Верхнелужицкие писатели